"На страже империи" (фр. Veillons au salut de l'Empire) — неофициальный гимн наполеоновской Франции, написанный Адрианом-Симоном Буа в последние месяцы 1791 года.

История 
Текст песни был написан главным хирургом Рейнской армии Андрианом-Симоном Буа на мелодию сентиментального романса «‎Vous qui d’amoureuse aventure, courez et plaisirs et dangers» (Вы, влюблённые в приключения, бега и удовольствия и опасности) Рено д'Аста (1787) из Далейрака — мелодии, которая уже стала припевом водевилей и официальных церемоний, заменила вечное и популярное «Ça ira!». Думерсан утверждал, что Буа написал только первые три куплета, а четвертый был добавлен в 1810 году неизвестным автором. Но, согласно работе Клода Роле, последний куплет действительно существовал в 1792 году.

Текст

Примечания 

Песни по алфавиту
Революционные песни

Наполеоновские войны
Песни Франции